Cristina Dinu (* 18. Januar 1993 in Bukarest) ist eine rumänische Tennisspielerin.

Karriere 
Dinu spielt überwiegend ITF-Turniere. Im Einzel gewann sie auf dem ITF Women’s Circuit bislang 23 Titel im Einzel und 26 im Doppel.

Ihr Debüt für Rumänien im Fed Cup gab sie im Februar 2011 in Eilat (Israel); Dinu hat alle ihre bislang acht Fed-Cup-Partien verloren.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 

 
 
 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Rumänien)
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2010
Rumäne
Geboren 1993
Frau